Mayo River ist der Name folgender Flüsse:

 Mayo River (Dan River), Nebenfluss des Dan River in North Carolina und Virginia, Vereinigte Staaten
 Mayo River (Stewart River), Nebenfluss des Stewart River in Yukon, Kanada

Siehe auch:
 Río Mayo